Casimir Ballester va ser un compositor català de la segona meitat de segle XIX i primera meitat de segle XX. La seva obra es conserva al fons musical Joan Fargas (MatF) del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró, un fons format per 163 obres, 158 de les quals pertanyen a Joan Fargas, on també s'hi conserven còpies d'obres d'autors contemporanis com M. Baixauli, C. Ballester, J. Cumellas, R. Molera i J. Sancho Marraco.

Obres 
 Trisagio mariano (incomplet): Incipit literari: Santa Madre de Dios Incipit musical: 
 Trisagio para 3 voces i org (complet): Incipit literari: Santo Señor Dios Incipit musical:

Referències

Enllaços externs 
 Obres de Casimir Ballester als fons musicals de Catalunya

Compositors catalans